San Rocco steht für

 Rochus von Montpellier, ein Heiliger der katholischen Kirche, der als Schutzpatron gegen die Pest angerufen wird
 San Rocco (Tirano), eine römisch-katholische Kirche in Tirano
 San Rocco (Venedig), eine Kirche in Venedig
 San Rocco all’Augusteo, eine Kirche in Rom
 San Rocco al Porto, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lodi in der Region Lombardei
 San Rocco in Turrite